Рошфор-Юг () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Рошфор. Население кантона на 2006 год составляло 11 675 человек.

Код INSEE кантона 1722. Всего в кантон Рошфор-Юг входят 1 коммун, из них главной коммуной является Рошфор-Юг.

Коммуны кантона 

 Рошфор — население 11.675 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта